William Barlow kan syfta bland andra:

* William Barlow (1485–1568), engelsk kyrkoman, biskop av Saint Asaph, Saint David's, Bath and Wells och Chichester
 William Barlow (död 1613), engelsk kyrkoman, biskop av Rochester och Lincoln
 William Barlow (1845–1934), engelsk geolog och kristallograf
 William Henry Barlow (1812–1902), engelsk civilingenjör